Asterion (griechisch Αστέριον „Stern“) steht für:

 Asterion, ein Stern im Sternbild Jagdhunde
 Asterion (Name), ein antiker Männername
 USS Asterion, zwei Schiffe der US Navy
 Lamborghini Asterion, Konzeptfahrzeug von Lamborghini (2014)
 Astérion (Zeitschrift), eine Online-Fachzeitschrift für Philosophie, Ideengeschichte und Politikwissenschaft

in der antiken Geographie:
 Asterion (Thessalien) (oder auch Peirasia), ein Ort in Magnesia (Thessalien)
 Asterion (Fluss), ein Fluss in der Argolis
 eine Insel vor der Küste Kleinasiens, siehe Lade (Türkei) 

Siehe auch:
 Asterios
 Asterius